AMEE steht für:

 Association for Medical Education In Europe
 Akronym für  Africa, Middle East, and Eastern Europe. Diese Bezeichnung wird in der Volks- und Betriebswirtschaft verwendet, um die entsprechenden Regionen zu kennzeichnen.

Abkürzung